Урусово () — деревня в Мензелинском районе республики Татарстан России. Входит в состав и является административным центром Урусовского сельского поселения.

География 
Деревня находится на правом берегу реки Тиргауш в месте впадения в неё реки Сурмятки, в 15 км на северо-запад от районного центра — города Мензелинск.

История 
Деревня известна с 1732 года и долгое время была заселена башкирами. Деревня принадлежала башкирам Салагушевской тюбы Байлярской волости, с 1866 года — Кузкеевской. В 1870 году население деревни — 399 башкир-вотчинников и 115 тептярей. Имелась мечеть и училище при ней.

По сведениям переписи 1897 года, в деревне Урусова Мензелинского уезда Уфимской губернии жили 551 человек (291 мужчина и 260 женщин), из них 547 мусульман.

В советское время был образован колхоз, который в 1953 году объединился с сельхозартелью деревни Тулубаево, а в 1959 году — с колхозом деревни Гулюково. Укреплённое хозяйство назвали колхозом имени Вахитова.

Население 
В 1906 году население деревни составляло 716 человек. На 2010 год — 282 жителя, преимущественно татары.

Известные жители 
В Урусово родился писатель Фанзаман Баттал.

Современное положение 
В деревне действует Урусовская средняя общеобразовательная школа, детский сад «Карлыгач», фельдшерско-акушерский пункт, сельский дом культуры с библиотекой. Имеется отделение почтовой связи, участковый пункт полиции. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами с придомовыми земельными участками. Дома газифицированы.

Примечания

Литература 
 Мензелинский край: история и современность. / Сост. Ю. Ю. Юсупов, М. Н. Сафиуллин. — Казань: ООО «Интер-Графика», 2006. — 497 с.
 

Населённые пункты Мензелинского района